Maccabi Petah Tikva FC, club de futbol amb seu a la ciutat de Pétah Tiqvà (Israel)
 Partit de la Terra (del seu nom originari en portuguès  Movimento o Partido da Terra), partit polític de Portugal
 Moviment Popular Togolès, partit polític històric de Togo
 Modus ponendo tollens, regla d'inferència de la lògica proposicional